Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1992 в Албервил показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 57 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 1801 спортисти (от които 488 жени) от 64 страни в периода от 8 февруари до 23 февруари 1992 г. в общо 7 спорта.

Атлети от общо 20 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 44 без отличие. Германия успява да спечели най-много медали (26), както и най-много златни (10) и сребърни (10) отличия. Спортистите от Обединения отбор, съставляващ всички страни на бившия Съветски съюз печелят най-много бронзови (8) медали. Домакините от Франция печелят общо 9 медала, от които 3 са златни. Това е първата и единствена Зимна олимпиада за Хондурас и Свазиленд. Алжир, Бермудските острови, Бразилия, Словения и Ирландия също дебютират в зимни олимпийски дисциплини. България участва, но най-успешното ѝ класиране е две 4-ти места.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри 1992